Wiss est un patronyme porté notamment par :

 Alain Wiss (1990-), footballeur international suisse ;
 André Wiss (1959-), footballeur français ;
 Benno Wiss (1962-), coureur cycliste suisse ;
 Jarkko Wiss (1972-), joueur de football finlandais.